Стефан Твртко може бити:

 Стефан Твртко I, босански бан, и потом краљ (1353-1391)
 Стефан Твртко II, босански краљ (1404-1409 и 1421-1443)

Види још
 Твртко Котроманић
 Твртко (име)
 Твртко